Водопрово́дная улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 В Санкт-Петербурге:
 Водопроводная улица — улица в в историческом районе Пороховые.
 Водопроводная улица — старое название улицы Правды в Павловске.
 Водопроводная улица — улица в Тюмени.
 Водопроводная улица — старое название улицы Титова в Екатеринбурге.

Украина 
 Водопроводная улица — улица в Одессе.

См. также 
 Водопроводный переулок